

Ерапегоу — місто, штат Небраска
 Ерапегоу — місто, штат Північна Кароліна
 Ерапегоу — переписна місцевість, штат Вайомінг